Golden Valley ist der Name folgender Orte:

in Großbritannien:
 Golden Valley (Herefordshire)

in Neuseeland:
 Golden Valley (Neuseeland)

in Simbabwe:
 Golden Valley (Simbabwe)

in den Vereinigten Staaten:
 Golden Valley (Arizona)
 Golden Valley (Minnesota)
 Golden Valley (Nevada)
 Golden Valley (North Dakota)
 Golden Valley Township (Minnesota)
 Golden Valley Township (North Dakota)

Siehe auch:
 Golden Valley County
 Golden Valley Township